|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Straatsburg (officieel Internationaux de Strasbourg) van 2015 vond plaats van zondag 17 tot en met zaterdag 23 mei 2015 in de Franse plaats Straatsburg. Het was de 29e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel-banen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Mónica Puig was ongeplaatst. Zij werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Madison Keys bereikte de kwartfinale. Daar liet zij evenwel verstek gaan, vanwege een elleboogblessure.

Het derde reekshoofd, de via een wildcard toegelaten Samantha Stosur uit Australië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Française Kristina Mladenovic in drie sets. Stosur wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Straatsburg op haar naam te schrijven. Het was haar zevende WTA-titel, de eerste van 2015.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Ashleigh Barty en Casey Dellacqua hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Alle vier geplaatste teams deden wat van hen werd verwacht, en bereikten de halve finales. De eerste twee reekshoofden speelden de finale.

Het als eerste geplaatste duo Chuang Chia-jung / Liang Chen won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Nadija Kitsjenok en Zheng Saisai in de match-tiebreak. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Chuang had daarnaast 21 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Liang een.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Straatsburg 2015
Straatsburg